Atinati – abitanti di Atena Lucana
Atinati – abitanti di Atina